DJ M.E.G.(полное имя — Эдуард Георгиевич Магаев; род. 20 декабря 1982, Владикавказ, СССР) — российский музыкант, диджей, продюсер, профессиональный хореограф.

Биография 
Эдуард Магаев родился в 1982 году в г. Владикавказе. Своё прозвище получил ещё в детстве. M.E.G. — это первые буквы его фамилии, имени и отчества. M.E.G. проделал долгий путь от би-боя до диджея. В 1996 году занялся танцами в стиле hype и попал в основной состав команды «Ice Beat» в Северной Осетии. Команда на тот момент была одной из лучших на юге России. Занятия танцами в скором времени переросли в работу. Уже в 1998 году он начал преподавать танцы.

В 2000 году команда «Ice Beat» получила премию как «Лучший танцевальный проект года» и стала гастролировать на юге России. Позже M.E.G. набирает новый более юный состав «Ice Beat» и открывает свою школу танца.
В 2002 году команда «Ice Beat» организовывает чемпионат юга России по брейк-дансу под названием «South Side Battle». В 2003 году «Ice Beat» принимает участие на баттле «Boty Russia 2003» в Сочи. Там M.E.G. знакомится с DJ Dlee.

Вскоре M.E.G. отправляется в Москву, чтобы принять участие в конкурсе «Звезда танцпола» на MTV и, добравшись до полуфинала, проигрывает. Не особо расстроившись, он возвращается обратно в свой Владикавказ. Уже вскоре после этого Эдуарда приглашают на кастинг конкурса «Звезда танцпола 2». Вновь всё заканчивается на полуфинале. Несмотря на результат, M.E.G. решает остаться в Москве. Здесь со своим другом и учеником Аликом он набирает новую команду «Ice Baldwin» и преподает в центре танца «Mainstream».

В то же время M.E.G. решает попробовать себя в Москве в качестве диджея. Единственным профессиональным диджеем в Москве, которого знал M.E.G. был DJ Dlee, с кем M.E.G. познакомился на «Boty Russia 2003». Эдик попросил его помочь, чем сможет и тот ему не отказал. Так M.E.G. вновь встречается с Dlee, который везёт его в клуб «B-Club». В «B-Club» Эдуард знакомится с Тимати и командой «VIP77». Вскоре в «B-Club» M.E.G. начинает играть свои первые сеты и принимает участие вместе с «Ice Beat» в клипе Тимати «Когда ты рядом» в качестве танцоров.

В 2006 году открывается новый проект Тимати «Black October DJ Bar», где M.E.G. становится резидентом. Также M.E.G. выступает в качестве диджея на концертах Тимати и становится официальным диджеем лейбла Тимати «Black Star inc.».

В настоящее время M.E.G. преподает в школе танцев «Mainstream», является спонсором и организатором баттлтодза «Танцы высоких технологий».

В 2010 году выходит дебютный сингл DJ M.E.G. «Можешь только ты», который был записан на двух языках: русском и английском. Вокальную партию исполнила певица Karina Koks. На сингл был снят клип, режиссёром которого выступил Владимир Шкляревский.

В том же году состоялась премьера второго сингла «Party Animal», записанного при участии Тимати. Трек практически не попал в ротацию ни на одну российскую радиостанцию, но, несмотря на это, стал одним из лидеров по онлайн-прослушиваниям в Интернете. Ещё до премьеры трек уже успел покорить все ведущие европейские танцполы.

В 2011 году M.E.G. сотрудничает с артистом лейбла Black Star inc. — B.K. и певицей Karina Koks. Результатом совместной работы стали синглы — «Make Your Move» (при участии B.K.), «Light» (при участии Globass и B.K.), «Там, где ты» (при участии Karina Koks), «Ayo» (при участии Karina Koks и B.K.). Кроме того в декабре того же года были выпущены ещё два сингла, записанные совместно с рэпером Demirra (aka Pro’fit) — «Freeworld» и «Show The Way». На сингл «Freeworld» был снят клип. Также M.E.G. принимает участие в записи сингла для Black Star Mafia — команды артистов лейбла «Black Star inc.» — под названием «Будь собой», в котором зачитал свой куплет. Это было первое появление DJ M.E.G. в качестве рэпера. На сингл «Будь собой» также был снят клип.

В конце февраля 2012 года DJ M.E.G. и солист группы «Morandi» Randi спродюсировали сингл под названием «Illegal» для румынской певицы Shaka Muv.

В апреле 2012 года M.E.G. совместно со своим коллегой DJ N.E.R.A.K. выпустили множество ремиксов и трек под названием «My Name Is Optimus Prime». В тандеме M.E.G. & N.E.R.A.K. записывают и выпускают ремиксы и собственные треки.

7 декабря 2012 года DJ M.E.G. объявил об уходе из лейбла «Black Star inc.».

28 января 2013 года выходит сингл DJ M.E.G. & N.E.R.A.K. «Rock The Beat» при поддержке лейбла «Black Hole Recordings», одним из основателей которого является диджей Tiësto. Трек вошёл в EP-сборник «Electro House EP 002». Затем при поддержке лейбла «Burn The Fire» выходит EP DJ M.E.G. и N.E.R.A.K. «Antares», в который вошли два сингла «Antares» и «Crux».

16 февраля 2013 года в эфире радио-шоу David Guetta состоялась премьера ремикса от DJ M.E.G. & N.E.R.A.K. на новый трек Duher и M-3ox под названием «Girls».

26 февраля 2013 состоялась премьера авторского шоу DJ M.E.G. под названием «Party Is Not Over», которое он вёл вместе с N.E.R.A.K. каждый вторник в 21:00 на московской радиостанции Megapolis FM.

4 мая 2013 лейбл Elementary Muzik представляет совместный сингл «Bang!» от DJ M.E.G., N.E.R.A.K., Subtronikz и SuddenBeatz. В мае этого года выходят два сингла — «Flames», записанного совместно с Dyana Thorn и вокалистом Viky Red и «One Mission», который был записан в коллаборации с N.E.R.A.K., Angelo Iossa и Chadash Cort. Последний был выпущен на лейбле «Q-Code Music». В июле при поддержке лейбла «Luxury Trax» в тандеме с N.E.R.A.K. выходит «Escape — EP», в который вошли два трека «Escape» и «Crackpot».

В декабре 2014 года участвует в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ в качестве хореографа и напарника с одним из участников.

В конце 2014 года M.E.G. в тандеме с N.E.R.A.K. сделали следующий серьезный шаг к завоеванию музыкального Олимпа и стали официальными артистами первой танцевальной радиостанции России — Radio Record. В декабре 2014 года M.E.G. & N.E.R.A.K. выступили на сцене московского Stadium Live вместе с DJ N1 мира — Hardwell, который впервые приезжал в Россию в статусе лучшего диджея планеты.

В 2016 году M.E.G. официально стал артистом лейбла Axtone, владельцем которого является известный шведский продюсер Axwell.

Женат на певице Карине Кокс.

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

2010 
 «Можешь только ты» / «Only You» (при уч. Karina Koks)
 «Party Animal» (при уч. Тимати)

2011 
 «Make Your Move» (при уч. B.K.)
 «Light» (при уч. Globass & B.K.)
 «Там где ты» (при уч. Karina Koks)
 «Ayo» (при уч. Karina Koks & B.K.)
 «Будь собой» (Black Star Mafia: Тимати, Джиган, DJ M.E.G., B.K., Music Hayk)
 «Freeworld» (при уч. Demirra)
 «Show The Way» (при уч. Demirra)

2012 
 «Moscow to California» (при уч. Сергея Лазарева & Тимати)
 «Illegal» (Shaka Muv при уч. DJ M.E.G.)
 «My Name Is Optimus Prime» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Turn the Volume Up» (совместно с N.E.R.A.K. при уч. Demirra)
 «Stock-Holm»
 «Не с тобой» (B.K. при уч. M.E.G., prod. by DJ M.E.G.)
 «Rumble (Trap Era Mix)» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Al Pachino»
 «Calipso»

2013 
 «Rock The Beat» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Antares - EP» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «На краю земли» (совместно с N.E.R.A.K. при уч. Karina Koks)
 «Bang!» (совместно с N.E.R.A.K., Subtronikz & SuddenBeatz)
 «Crackpot» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Flames» (Dyana Thorn vs DJ M.E.G при уч. Viky Red)
 «One Mission» (совместно с N.E.R.A.K. при уч. Iossa & Chadash Cort)
 «Escape - EP» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Угар» (при уч. Serebro)
 «Sungate» (M-3ox vs. DJ M.E.G. & N.E.R.A.K.)
 «Mascarada» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Pan!c» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «DZOT-07» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Nostromo / GVNG STVR — EP» (совместно с N.E.R.A.K.)

2014 
 «Pound the Alarm!» (совместно с N.E.R.A.K., !PVNDEMIK)
 «Я это ты (Murat Nasirov Tribute)» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Kill Me All Night Long» (при уч. Holy Molly)
 «Nightfall» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Nightfall [Vocal Edit]» (совместно с N.E.R.A.K. feat. Demirra)
 «Message» (совместно с N.E.R.A.K. при уч. Alex Mescudi)

2015 
 «Party People» (совместно с N.E.R.A.K., Shapov)
 «Bring it Black» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Nightfall» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Не нужна» (совместно с N.E.R.A.K. при уч. Loboda)
 «Concorde» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Underground» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Я верю в любовь» (совместно с N.E.R.A.K. при уч. Винтаж)
 «Everybody — EP» (совместно с N.E.R.A.K., Shapov)
 «Rocking» (совместно с N.E.R.A.K.)

2016 
 «Renaissance» (совместно с N.E.R.A.K.)
 «Ethnos» (совместно с NERAK)
 «Funky (James Brown Tribute)» (совместно с NERAK)
 «Get Down» (совместно с NERAK)
 «Kush» (совместно с NERAK)

2017 
 «Breathing Deeper» (совместно с NERAK, Shapov)
 «Опасное чувство» (совместно с Кариной Кокс)

2018 
 «Я не буду с тобой» (совместно с Кариной Кокс)
 «Musora» (совместно с DZ)
 «Matador» (совместно с ALAKO)
 «Сон» (совместно с BK)
 «Скажи мне да» (совместно с BK)
 «Самая» (совместно с BK)
 «Tirli Tirli» (совместно с FOX)
 «You & Me» (совместно с FOX)
 «Чужие люди» (совместно с BK)
 «Strangers In The Night»</span>
 «Tanci» (совместно с BK)
 «Alien / Handz Up — EP» (совместно с FOX)
 «Посмотри мне в глаза» (совместно с Кариной Кокс)

2019 
 «Dirty Happy» (совместно с FOX)
 «Rams — EP» (совместно с FOX)
 «Наедине» (совместно с Кариной Кокс)
 «Shake Some» (совместно с FOX)
 «BML» (совместно с FOX)
 «One Life» (совместно с Red Square, Kayrae)
 «Прямо в воздух» (совместно с Red Square, Gezweirdo)
 «TLC» (совместно с FOX)
 «One Life (VIP Mix)» (совместно с Red Square, Kayrae)
 «Не прерывай меня» (совместно с Кариной Кокс)

2020 
 «My Neck, My Back» (совместно с FOX)
 «Dirty» (совместно с FOX)
 «Дым» (совместно с Red Square, Gezweirdo)
 «Bitch Wants Money» (совместно с TRIISH)
 «PEGAS 20» (совместно с FOX)
 «Check It Out» (совместно с FOX)
 «Reguetón» (совместно с Yasniel Navarro, TeeMur)
 «Home» (совместно с FOX)
 «Give Me the Music — EP» (совместно с FOX)

2021 
 «ПДР» (совместно с FOX)
 «Pikachu» (совместно с FOX)
 «Make Up Your Mind» (совместно с FOX)
 «Ready or Not» (совместно с FOX)

Ремиксы 
2013
 M-3ox & Duher feat. AjB — «Girls» (DJ M.E.G. & N.E.R.A.K. Remix)
 DJ M.E.G. & N.E.R.A.K. — «Crackpot» (Trap Remix)
 DJ M.E.G. & SEREBRO — «Угар» (DJ M.E.G. & N.E.R.A.K. Remix)
2014
 Antoine Clamaran — «Breaking Into My Heart» (DJ M.E.G. & N.E.R.A.K. Remix)
 Fatboy Slim — «Right Here Right Now» (DJ M.E.G. & N.E.R.A.K. Remix)
2020
 Niman feat. Truwer, Райда, Скриптонит — «Талия» (MEGandFOX Remix)
2021
 Rihanna — «Yeah, I Said It» (MEGandFOX Remix)
 НЕДРЫ — «Занят делом» (MEGandFOX Remix)
 XXXTENTACION — «What Are You So Afraid Of» (MEGandFOX Remix)
 FC/KAHUNA — «Glitterball» (MEGandFOX Remix)

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 

Диджеи России
Музыкальные продюсеры России
Исполнители Black Star Inc.
DJ M.E.G.